Protrusion (von lateinisch Protrusio „Vorschieben, Fortstoßen, Vorwölbung“) steht für

 die Bandscheibenprotrusion, eine degenerative Veränderung der Zwischenwirbelscheiben
 die Protrusio acetabuli, eine Vorwölbung von Hüftpfanne und -kopf in das kleine Becken
 die Protrusio bulbi, das Hervortreten des Augapfels
 eine Zahnfehlstellung, „Lutschprotrusion“ oder „lutschoffenen Biss“
 Vorschub des Unterkiefers aus der Ruheposition